Microspio är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Mesnil 1896. Microspio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Microspio